Hasper ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Hasper (1796–1871), deutscher Buchdrucker, Autor und Verleger
 Kim Hasper (* 1975), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Ludwig Hasper (1825–1890), deutscher Altphilologe und Gymnasiallehrer
 Moritz Hasper (1799–1846), deutscher Mediziner
 Sven Hasper (* 1965), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

Hasper steht für:

 ein Walz- und Puddelwerk, siehe Hasper Hütte
 die „Hasper Kohlenbahn“, siehe Schlebusch-Harkorter Kohlenbahn
 eine Talsperre, siehe Hasper Talsperre
 einen Sportverein aus Hagen, siehe Hasper SV